Jukka Hentunen (né le  à Joroinen en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1998, il attaque sa carrière en SM-liiga au HPK Hämeenlinna. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . En 2000, il rejoint le Jokerit Helsinki puis part un an en Ligue nationale de hockey chez les Flames de Calgary et les Predators de Nashville. En 2003, il signe à Fribourg-Gottéron en Ligue nationale A. De 2005 à 2007, il joue au HC Lugano en LNA.

Puis, il intègre l'effectif des Ak Bars Kazan en Superliga, l'élite russe. Les panthères des neiges remportent la KHL 2009.

Il termine sa carrière en 2013. En 2016, il est intronisé au temple de la renommée du hockey finlandais avec le numéro 236.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande aux différentes compétitions depuis 2000.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2010 : remporte le trophée Aarne-Honkavaara.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Warkis || II-divisioona || 16|| 7|| 6|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995 || Warkis || II-divisioona || 29|| 23|| 23|| 46|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996 || Diskos Jyväskylä || I-divisioona || 43|| 23|| 18|| 41|| 14|| 10|| 5|| 6|| 11|| 4
|-
|1996-1997 || Hermes Kokkola || I-divisioona || 35|| 10|| 13|| 23|| 43|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|1997-1998 || Hermes Kokkola || I-divisioona || 44|| 15|| 16|| 31|| 26|| 8|| 7|| 3|| 10|| 10
|-
|1998-1999 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 41|| 13|| 21|| 34|| 32|| 8|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
|1999-2000 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 53|| 17|| 28|| 45|| 76|| 8|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
|2000-2001 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 56|| 27|| 28|| 55|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2001-2002|| Flames de Saint-Jean  || LAH|| 9|| 3|| 3|| 6|| 0||  -|| -||  -||  -||  -
|-
|2001-2002||Flames de Calgary || LNH|| 28|| 2|| 3|| 5|| 4||  -|| -||  -||  -||  -
|-
|2001-2002||Predators de Nashville || LNH|| 10|| 2|| 2|| 4|| 0||  -|| -||  -||  -||  -
|-
|2002-2003 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 48|| 11|| 11|| 22|| 28|| 10|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
|2003-2004 || Fribourg-Gottéron || LNA || 47|| 25|| 28|| 53|| 22|| 4|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2004-2005 || Fribourg-Gottéron || LNA || 44|| 24|| 20|| 44|| 46||  8||  5||  6||  11||  6*
|-
|2005-2006 || HC Lugano || LNA || 44|| 24|| 18|| 42|| 44|| 17|| 7|| 6|| 13|| 6
|-
|2006-2007 || HC Lugano || LNA || 44|| 26|| 20|| 46|| 63||  6||  1||  4||  5||  0
|-
|2007-2008 || HC Lugano || LNA || 13|| 5|| 9|| 14|| 6||  -|| -||  -||  -||  -
|-
|2007-2008 || Ak Bars Kazan || Superliga || 33|| 10|| 17|| 27|| 10||  10|| 2|| 8|| 10||  33
|-
|2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 54|| 14|| 13|| 27|| 36|| 21|| 9|| 2|| 11|| 8 
|-
|2009-2010 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 58|| 28|| 22|| 50|| 50|| 3|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2010-2011 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 55|| 6|| 26|| 32|| 38|| 7|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|2011-2012 || KalPa Kuopio || SM-liiga || 55|| 18|| 13|| 31|| 18|| 6|| 1|| 1|| 2|| 25
|-
|2012-2013 || KalPa Kuopio || SM-liiga || 45|| 7|| 14|| 21|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6

|411||127||163||290||286||52||13||16||29||65

|192|||104||95||199||181||35||15||20||35||18

|122||48||47||95||83||21||9||2||11||8

Références 

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Naissance en mai 1974
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du KalPa Kuopio
Médaillé d'argent olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Joroinen
Champion de la Coupe Gagarine
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara